Dit is een lijst van landen waar het Engels een officiële taal is, gerangschikt naar het inwonertal van deze landen.

Landen

Zie ook 
 Anglo-Amerika
 Engels
 Lijst van onafhankelijke staten naar inwoneraantal
 Lijst van landen van de wereld
 Lijst van officiële talen naar land

taal Engels
Engels
Engels